Ejaculatie (mannen), ejaculatie bij mannen
 Ejaculatie (vrouwen), ejaculatie bij vrouwen